House Calls (1978), een Amerikaanse film uit 1978 met onder anderen Walter Matthau
House Calls (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (1979-1982)